Bourne – miasto w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
Rzeki:
 Bourne – rzeka w Anglii, w hrabstwie Wiltshire, dopływ rzeki Avon
 Bourne – rzeka w Anglii, w hrabstwie Berkshire, dopływ rzeki Pang
 Bourne – rzeka w Anglii, w hrabstwie Dorset, dopływ kanału La Manche
 Bourne – rzeka w Anglii, w hrabstwie Kent, dopływ rzeki Medway
 Bourne – rzeka w Anglii, w hrabstwie Surrey, dopływ Tamizy, z ujściem w Chertsey
 Bourne – rzeka w Anglii, w hrabstwie Surrey, dopływ Tamizy, z ujściem w Addlestone
 Bourne – rzeka w południowo-wschodniej Francji, płynąca przez teren departamentów Isère i Drôme, stanowi lewy dopływ rzeki Isère
Miejscowości w USA:
 Bourne – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Bourne – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
Gminy w USA:
 Bourne (ang. Bourne Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
Zobacz też
 Jason Bourne, właśc. David Webb – postać fikcyjna stworzona przez Roberta Ludluma, tajny agent wyszkolony przez CIA